Lactarius deterrimus, és una espècie de rovelló (gènere Lactarius) comestible. El seu capell és de color taronja i fa fins a 12 cm d'amplada i desenvolupa taques verdes quan es fa vell o sofreix algun dany. El seu làtex és de color taronja però es torna marró al cap d'uns 30 minuts. És un fong mycorrhiza associat a Picea abies i algunes espècies d'Arctostaphylos. Es troba a Europa, és comú a Europa central, i a parts d'Àsia. Els bolets apareixen entre juny i novembre en els boscos de pícees. És de gust més amargenat que el del rovelló Lactarius deliciosus i no és tan apreciat.

L'epítet específic deterrimus deriva del llatí i va ser escollit pel micòleg Frieder Gröger per assenyalar les pobres propietats gustatives d'aquest bolet. Deterrimus és el superlatiu de "dēterior" (que significa menys bo)o "el pitjor, el més pobre".

Les anàlisis filogenètiques moleculars mostren que L. deterrimus, L. sanguifluus, Lactarius vinosus i L. fennoscandicus formen un grup d'espècies emparentades, que podria incloure les espècies nord-americanes L. paradoxus i L. miniatosporus.

Lactarius deterrimus pertany a la secció Deliciosi del gènere Lactarius.

Parasitisme 

El fong paràsit ascomicet Hypomyces lateritius (sinònim Peckialla laterita) de vegades parasita a Lactarius deterrimus A més de L. deterrimus, també poden estar parasitats per aquest fong els rovellons L. deliciosus i L. sanguifluus i rarament altres Lactarius. Hypomyces lateritius, H. ochraceus, H. rosellus, H. odoratus, entre altres espècies de Hypomyces viuen parasitant diferents espècies de Lactarius i d'altres gèneres de bolets.

Referències

Enllaços externs 

 Photographs and Latin original diagnosis 
 Bioactive compounds and medical characteristics of the fungus

Lactaris